Maleev se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Evgenii Aleksandrovich Maleev
 Evgeny Maleev
 Vladimir Petrovic Maleev